Tenedos ist:

 in der antiken und mittelalterlichen Geographie:
 eine Insel vor der Küste der Troas, heute die türkische Insel Bozcaada
 Tenedos (Pamphylien), eine Küstenstadt in Pamphylien, am westlichen Stadtrand des heutigen Antalya in der Türkei
 Tenedos (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Ameisenjäger (Zodariidae)